Fast Fuse — це міні-альбом британського гурту «Kasabian».

Трек-лист 
 "Fast Fuse" - 4:06
 "Thick As Thieves" - 3:07

Музичні альбоми 2007
Альбоми Kasabian
Англомовні музичні альбоми
Жовтень 2007
Альбоми британських виконавців